Гудя́ляй или Гуде́ляй () — название некоторых населённых пунктов в Литве:

Шяуляйский район 
 Гудяляй — деревня на юге Кайряйского староства.

Алитусский район  
  — деревня в Крокялаукском старостве.

Аникщяйский район 
  — деревня в Дябейкяйском старостве.
  — деревня в Куркляйском старостве.
  — деревня в Трошкунайском старостве.

Мариямпольское самоуправление 
  — местечко в Гудяляйском старостве.
  — деревня в Гудяляйском старостве.